Tablas peut désigner :
 Tablas, une île des Philippines située dans la province de Romblon ;
 Tablas, un instrument de musique à percussion Indien.